Esistono più comuni francesi con questo nome

Vaudricourt – Passo di Calais
Vaudricourt – Somme